Hans Blome ist der Name folgender Personen:

* Hans Blome der Ältere (vor 1457–nach 1462), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hannover
 Hans Blome der Jüngere (vor 1481–nach 1515), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hannover

Siehe auch:
Hans-Joachim Blome (* 1950), deutscher Astrophysiker